Leather ist der Familienname folgender Personen:

 Diane Leather (1933–2018), britische Mittelstrecken- und Crossläuferin
 Stephen Leather (* 1956), britischer Autor und Journalist